Johan Andersson eller Johan Anderson kan syfta på:

Sport 
 Johan Andersson (armborstskytt), svensk armborstskytt, svenska mästare utomhus i medeltidsklassen
 Johan Andersson (född 1983), svensk bandyspelare, se Johan Esplund
 Johan Andersson (fotbollsspelare född 1974), svensk fotbollsspelare i bland annat Djurgården och Hammarby
 Johan Andersson (fotbollsspelare född 1983), svensk fotbollsspelare från Landskrona
 Johan Andersson (fotbollsspelare född maj 1995), svensk fotbollsspelare från Värnamo
 Johan Andersson (fotbollsspelare född juni 1995), svensk fotbollsspelare från Uppsala
 Johan Anderson (innebandyspelare) (född 1980), svensk innebandyspelare
 Johan Andersson (ishockeyspelare född mars 1984), svensk ishockeyspelare från Mariestad (forward)
 Johan Andersson (ishockeyspelare född maj 1984), svensk ishockeyspelare från Motala (center)
 Johan Andersson (ishockeyspelare född 1987), svensk ishockeyspelare från Nynäshamn (center)
 Johan Andersson (rullstolstennisspelare), svensk rullstolstennisspelare, nominerad till Årets idrottare med funktionshinder vid Svenska idrottsgalan 2009
 Johan Anderson (tennisspelare) (född 1971), australiensvensk tennisspelare

Musik 
 Johan Andersson (dansbandsmusiker Alive), medlem i dansbandet Alive
 Johan Andersson (född 1973), tidigare medlem i showgruppen The Starboys, se Johan Östling (skådespelare)
 Johan Andersson (spelman) (1834–1915), svensk spelman
 Johan Andersson (dansbandsmusiker Scotts), medlem i dansbandet Scotts

Politik 
 Johan Andersson Lund, bondeståndets talman riksdagen 1723
 Johan Anderson i Tenhult (1826–1902), svensk lantmannapartistisk riksdagsman
 Johan Andersson i Sjöberg (1840–1919), svensk riksdagsman
 Johan Andersson i Altofta (1850–1919), svensk liberal riksdagsman
 Johan Andersson i Baggböle (1849–1920), svensk liberal riksdagsman
 Johan Andersson i Stärte (1860–1917), svensk liberal riksdagsman
 Johan Andersson i Raklösen (1866–1924), svensk liberal riksdagsman
 Johan Andersson i Gävle (1875–1938), svensk socialdemokratisk riksdagsman
 John Anderson i Sundsvall (1902–1978), svensk folkpartistisk riksdagsman
 Johan Andersson (socialdemokrat) (född 1961), svensk socialdemokratisk riksdagsman

Övrigt 
 Johan Anderson (biolog), auktor inom fågeltaxonomi
 Johan Andersson (biskop) (1820–1894), svensk biskop, översättare och gymnasielärare
 Johan Andersson Stålkofta (1627–1686), svensk Amerikaemigrant
 Johan Gunnar Andersson (1874–1960), svensk arkeolog, paleontolog och geolog
 Johan Andersson (byggmästare) (1823–1897), byggmästare, skapare av Anderssonska minnesfonden
 Johan Andersson (dansare), svensk dansare i TV-programmet Let's Dance